Двадцать седьмое правительство Израиля () было сформировано лидером блока Ликуд Биньямином Нетаньяху 18 июня 1996 года. Хотя альянс Ликуд--Цомет на выборах в Кнессет получил меньше мест, чем Авода, Нетаньяху сформировал правительство после победы на первых прямых выборах премьер-министра, победив действующего премьера Шимона Переса. Нетаньяху стал первым премьер-министром Израиля, родившимся на территории Израиля после провозглашения независимости страны в 1948 году (И. Рабин, возглавлявший правительство в 1974—1977 годах, родился в Иерусалиме в 1922 году, во время британского мандата в Палестине).

Наряду с Ликуд-Гешер-Цомет, Нетаньяху включил в правящую коалицию партии ШАС, МАФДАЛ, Исраэль ба-Алия, Яхадут ха-Тора и , которые в общей сложности располагали 66 из 120 мест в Кнессете. Правительство также поддерживала фракция Моледет. Партия Гешер вышла из коалиции 6 января 1998 года, но правительство находилось у власти до 6 июля 1999 года, когда Эхуд Барак сформировал двадцать восьмое правительство Израиля после победы на выборах премьер-министра 1999 года.

Состав правительства 

1Умер, находясь в должности.

2Хотя Аренс не был депутатом Кнессета в тот момент, ранее он был избран в Кнессет по списку «Ликуд»

3Хотя Свиса не был депутатом Кнессета в тот момент, ранее он был избран в Кнессет по списку «ШАС»

4Название должности было изменено на «Министр национальной инфраструктуры» 8 июля 1996 года.

Примечания

Ссылки 
  Двадцать седьмое правительство Израиля  на сайте Кнессета 

27